

Conceptes 
 Calderó (atuell), atuell de cuina
 Calderó, element de la notació musical
 Calderó (tipografia), signe tipogràfic usat per separar paràgrafs

Toponímia 
 Can Calderó, nom de diversos llocs (pàgina de desambiguació)
 Serra d'en Calderó Casa Calderó (Vic)

 Cognoms 
 Joaquim Abadal i Calderó Ramon d'Abadal i Calderó Josep Sabaté i Calderó Joan Calderó Pere Calderó Ripoll Altres 
 Calderó de Gundestrup''', artefacte arqueològic

Vegeu també la pàgina de desambiguació Calderón (desambiguació)